Felix Eyskens (1882-1968), peintre belge ;
 Gaston Eyskens (1905-1988), homme politique belge ;
 Mark Eyskens (1933- ), homme politique belge, fils de Gaston Eyskens.

Homonymie de patronyme
Famille originaire du duché de Brabant